Banca Popolare di Roma – banca fondata nel 1924 e incorporata nel 1957 nella Banca Popolare di Milano
 Banca Popolare di Roma – banca fondata nel 1992 e fusa per incorporazione nel 2012 nella Cassa di Risparmio di Ferrara